Ciències socials:
 Transició democràtica espanyola, pas del règim franquista a la democràcia espanyola
 Transició democràtica a Moçambic, que es va produir entre 1990 i 1994 quan es van celebrar les primeres eleccions
 Transició demogràfica, la fase intermèdia entre el règim demogràfic tradicional i l'actual
 Transició de l'esclavisme al feudalisme: Antiguitat tardana
 Transició energètica, transició a una economia sostenible mitjançant l'energia renovable, l'eficiència energètica i el desenvolupament sostenible

 Ciències naturals:
 Metall de transició, metall situat a la part central del sistema periòdic
 Transició de fase: en física i química, canvi d'estat
 Transició de fase quàntica, un terme de la mecànica quàntica
 Transició quàntica, canvi brusc de l'estat físic d'un sistema quàntic
 Transició isomèrica, procés de desintegració radioactiva
 Transició isotroponemàtica, pas d'una fase fluida isòtropa a una fase fluida anisòtropa
 Temperatura de transició vítria, temperatura a la qual es presenta una pseudotransició termodinàmica en materials vítrics
 Transició (mutació): en genètica, un tipus de mutació de l'ADN

 Audiovisuals:
 Transició (cinema): en cinema, un mètode de juxtaposar dues escenes